Roland Ratzenberger, pilot de Fórmula 1
 Theodor Ratzenberger (Großbreitenbach, Turíngia, 1840 - Wiesbaden, 1879), pianista alemany